Szurdok, mélyen bevágódó, meredek oldalú keskeny völgy
 Szurdok a Dera-patak völgye Pilisszentkeresztnél
 Szurdok, Szurdokpüspöki és Zagyvaszentjakab egyesítésével létrejött község ideiglenes neve 1925 és 1926 között, mai neve Szurdokpüspöki
 Szurdok, községközpont Romániában, Máramaros megyében
 Hernádszurdok, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében